David ou Dave Porter sont des noms pouvant désigner:

Hommes politiques
 (1788-1867), homme politique américain du Pennsylvanie
 (1849-1893), homme d'affaires et politique canadien de l'Ontario
 (né en 1948), homme politique conservateur britannique
 (né en 1956), homme politique américain du Texas
, homme politique canadien du Yukon

Militaires
David Porter (1780-1843), officier naval et ambassadeur américain
David Dixon Porter (1813-1891), amiral américain
 (1877-1944), officier militaire américain

Sports
, lutteur et joueur de football américain
 (né en 1949), patineur artistique canadien
 (né en 1953), tireur sportif australien

Musique
David Porter (né en 1941), musicien et compositeur américain
Dave Porter, compositeur américain

Autres
 (1882-1973), administrateur de YMCA américain
 (1906-1993), évêque anglican de Aston
 (1909-1989), juge américain de l'Ohio
 (1935-2016), académicien et administrateur américain
 (né en 1966), juge fédéral américain
, juge australien de Tasmanie
Dave Porter, personnage du soap australien Home and Away

Voir aussi
 (1843-1910), ingénieur américain
, lieutenant confédéré américain

Porter, David